Gabin est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom et patronyme 

Gabin est un prénom masculin, dérivé du nom latin Gabinus, lui-même tiré de Gabies, ville du Latium. On fête les Gabin le 19 février. Il existait avant que l'acteur français Jean Gabin décide de l'utiliser dans son pseudonyme et connaît un certain succès depuis les années 1990. 

Gabin est aussi un nom de famille, tiré de l'ancien français gaber qui signifie « se moquer ».

Saints chrétiens 
 Gabin de Rome († vers 286), frère du pape Caïus et père de sainte Suzanne, martyr ; fêté localement le 19 février.
 Gabin de Torres († vers 630), et Crispule, martyrs à Torres en Sardaigne, sous Hadrien ; fêtés le 30 mai.

Patronyme 

 Jean Alexis Gabin Moncorgé, dit Jean Gabin, acteur français.
 Florence Moncorgé-Gabin, fille de Jean Gabin, réalisatrice,
 Jean-Paul Moncorgé, fils de Florence Moncorgé-Gabin, acteur.
 Alexis Moncorgé-Gabin, dit Alexis Moncorgé, petit-fils de Jean Gabin, acteur français.
 François Gabin, artiste peintre français.
 Mata Gabin, actrice française.
L'acteur Jean Gabin a donné son nom à :
 Gabin, un groupe de musique nu jazz italien,
 l'Hippodrome Jean-Gabin, dans le département de l'Orne.

Dérivés 
 Charles M'bouss, dit MC Jean Gab'1, est un rappeur français.
 Gabin Dabiré est un musicien burkinabé.

Titre 

 Spécial Noël : Jean Gabin, film de Frédéric Rossif.

Toponyme 

 Gąbin est une ville de Pologne
 La synagogue de Gabin, en bois a été détruite par les Allemands en 1939.
 la Place Jean-Gabin, dans le 18e arrondissement de Paris.

Références 

Homonymie de prénom
Patronyme français